Heidilane Figueiredo Mello (Petrópolis, 8 de setembro de 1988) é uma esportista brasileira, praticante da modalidade judô.

Começou em 1996, no CSSA. Atualmente faz parte da Agremiação Atlética Universidade Gama Filho.

Principais título
Campeã no Campeonato Brasileiro Juvenil (2004) – Categoria Médio
Vice-Campeã na IX Copa Rio de Janeiro Internacional de Judô (2002) – Categoria Médio
Vice-Campeã Brasileira - Região VII (2002) – Classe Pré-Juvenil – Categoria Médio
Campeã da Copa Rio de Janeiro Internacional (2000) – Categoria Meio Pesado

Judocas do Rio de Janeiro
Naturais de Petrópolis